Dan Larsson kan syfta på flera personer:

Dan Larsson (författare) (född 1939), svensk barnboksförfattare
Dan Larsson (journalist) (född 1950), svensk journalist och författare
Dan Larsson (simmare) (född 1958), svensk simmare som deltog i OS 1976
Funky Dan Larsson (född 1981), musiker